Miléai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Miléai (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Miliés (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar